Джон Монтегю́:
 Монтегю, Джон (ок. 1330 — ок. 1390) — 1-й барон Монтегю.
 Монтегю, Джон (ок. 1350 1400) — английский аристократ, 2-й барон Монтегю, барон Монтермер, 3-й граф Солсбери.
 Монтегю, Джон (1655—1728/9) — глава Тринити-колледж (Кембридж).
 Монтегю, Джон (1690—1749) — 2-й герцог Монтегю, британский аристократ, государственный и военный деятель.
 Монтегю, Джон (1718—1792) — 4-й граф Сэндвич, английский дипломат. В честь него был назван «сэндвич».
 Монтегю, Джон (1719—1795) — коммодор-губернатор Ньюфаундленда и Лабрадора.
 Монтегю, Джон (1735—1770) — маркиз де Монтермер.
 Монтегю, Джон (1744—1814) — 5-й граф Сэндвич.
 Монтегю, Джон (1797—1853) — колониальный секретарь по Тасмании.
 Монтегю, Джон (1811—1884) — 7-й граф Сэндвич.
 Монтегю, Джон (род. 1943) — 11-й граф Сэндвич.